Heitzmann est un patronyme porté notamment par :

 Sébastien Heitzmann (né en 1979), footballeur français ;
 Victor Heitzmann (1816-?), homme politique français.

Homonymie de patronyme